Der Manantali-Stausee steht für
 die Manantali-Talsperre
 den Manantali-See, den gleichnamigen Stausee